Ameba - genere di protisti, oggi generalmente raggruppati nel clade degli amebozoi
 Ameba - specie immaginaria dell'universo di Star Trek
 Amoeba - sistema operativo
 Ameba - social network giapponese
 aMeBa - pro gamer sudcoreano
 Ameba - brano musicale dei Soda Stereo